Диэтилмагний — металлоорганическое соединение магния формулой Mg(C2H5)2. При нормальных условиях представляет собой твёрдое нелетучее вещество, обладающее высокой химической активностью.

Физические свойства 
Диэтилмагний образует твёрдое нелетучее вещество, реагирует с водой. Разлагается при температурах выше 150 °С.

Химические свойства 
 Вещество очень реакционноспособно: бурно реагирует с водой, спиртами, углекислым газом, аммиаком:

 

 При нагревании до 175 °С в вакууме образует гидрид магния MgH2.

Литература 
 

Магнийорганические соединения